Monza kan syfta på:

 Monza (djur) – ett släkte av fjärilar
 Autodromo Nazionale Monza – en racerbana
 AC Monza - ett fotbollslag från staden Monza

Geografi

Italien 

 Monza, kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza, 
 Monza e Brianza (provins), en provins i regionen Lombardiet

Robotskapade Italienförgreningar